Ниже представлен список островов мира, отсортированный по плотности населения. В списке встречаются несколько островов, которые не являются «островами» в своём чётком однозначном определении, так как соединены с «большой землёй» дамбами-насыпями (causeway) или мостами.
Следует учитывать, что этот список никогда не будет актуальным, так как население островов постоянно меняется (в ту или иную сторону); площадь острова может измениться (например, путём насыпных или намывных работ); встречаются и более экзотические причины, см. например об объединении островов Тайпа, Котай и  в один.

Самые густонаселённые острова 
Сортировка по умолчанию — по плотности населения, по убыванию. Также любой столбец можно упорядочить по алфавиту / в обратном порядке и по возрастанию / убыванию, нажав на название столбца.В целях разумности охвата списка указаны только острова с плотностью населения более  человек на квадратный километр.

 Прочие густонаселённые острова Ниже указаны несколько примечательных известных густонаселённых островов, имеющих плотность населения менее  человек на квадратный километр.Сортировка по умолчанию — по плотности населения, по убыванию. Также любой столбец можно упорядочить по алфавиту / в обратном порядке и по возрастанию / убыванию, нажав на название столбца.

Самые ненаселённые острова 
Ниже указаны острова мира с наименьшей плотностью населения. В список включены только те острова, на которых плотность населения составляет менее 0,1 чел / км².Сортировка по умолчанию — по плотности населения, по возрастанию. Также любой столбец можно упорядочить по алфавиту / в обратном порядке и по возрастанию / убыванию, нажав на название столбца.

 См. также 
 
 Список островов по количеству жителей
 Список островов по площади
 Список стран по плотности населения

 Примечания 

 Ссылки 
 Как кильки в банке: десять самых густонаселённых островов мира // realt.onliner.by // 6 августа 2016
 10 самых густонаселённых островов мира // bigpicture.ru 10 самых густонаселённых островов в мире // pustunchik.ua Самые густонаселённые острова мира // thebester.ru // 26 июля 2013
 10 самых густонаселённых островов в мире // infoniac.ru'' // 26 мая 2016

Плотность
Демографические списки